Sandarach bezeichnet(e):

 Realgar (Arsensulfid)
 Sandarak (als Wacholderharz)